Mariano Loza puede referirse a:

 Mariano Indalecio Loza (1850-1920), político argentino, gobernador de la provincia de Corrientes;
 Mariano I. Loza, localidad argentina de la provincia de Corrientes.